Никола́й И́горевич За́йцев (; 3 января 1992, Рига) — латвийский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник юношеского футбольного центра «Сконто», с 2008 по 2010 год Николай Зайцев играл в молодёжных командах «Олдем Атлетик», но впоследствии клуб его отпустил. Вернувшись на родину, сезон 2010 года он доиграл в вентспилсском «Транзите».

В начале 2011 года Николай Зайцев побывал на просмотре в польском клубе «Полония» из города Бытом, но закрепиться в нём ему не удалось. Чуть позднее Николай Зайцев присоединился к рижскому клубу «Сконто», который отправил его в аренду в фарм-клуб «Олимп».

Во второй половине 2012 года на правах аренды играл за эстонский клуб «Нарва-Транс», сыграл 8 матчей и забил 1 гол в чемпионате Эстонии.

Является сыном Игоря Зайцева — управляющего компании «Тremova Ltd.», которой принадлежит контрольный пакет «Сконто».

Достижения 
 Обладатель Кубка Латвии: 2012.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Транзит»
Игроки ФК «Олимп» Рига
Игроки ФК «Сконто-2»
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК «Сконто»